Серге́й Ви́кторович Че́рник (; ) — белорусский футболист, вратарь солигорского «Шахтёра» и сборной Белоруссии .

Карьера

Клубная 
Воспитанник ДЮСШ (Лунно, Мостовский район, Гродненская область) и гродненской СДЮШОР-6. Первый тренер — Виктор Мечиславович Черник (отец).

С 2005 по 2009 год выступал за дубль гродненского клуба «Неман». В 2010 году, в дебютном для себя сезоне в Высшей лиге стал основным вратарём команды. В феврале 2013 года был на просмотре в клубе «Ростов».

1 января 2014 года стал игроком клуба БАТЭ. Начало сезона 2014 пропустил из-за травмы, позднее закрепился в качестве основного вратаря борисовчан и сохранял место в основе до конца сезона, несмотря на череду неудачных матчей.

Обладатель Суперкубка Белоруссии 2015. Основное время завершилось со счётом 0:0, в серии одиннадцатиметровых ударов, Черник отбил все три удара игроков «Шахтёра». В 2015 году стал обладателем рекордной «сухой серии» чемпионатов Белоруссии — он не пропускал голов в десяти стартовых матчах подряд, а с учётом прошлого сезона серия достигла 1072 минут. Черник превзошёл достижение вратаря БАТЭ Сергея Веремко, который не пропускал голов на протяжении 1016 минут.

28 июня 2016 года подписал трёхлетний контракт с французским «Нанси». В составе «Нанси» не смог стать первым номером, обычно чередовался с Ги Н’Ди Ассембе, иногда привлекался к матчам второй команды. В мае 2019 года стало известно, что белорусский вратарь по окончании контракта покидает клуб. В июне 2019 года тренировался с «Ислочью», а в июле вновь стал игроком БАТЭ. В составе борисовчан чередовался с Антоном Чичканом.

В январе 2020 перешёл в казахстанский клуб «Иртыш». Сыграл за команду 2 игры и после клуб сообщил о своем закрытии, в итоге футболист остался без команды. В сентябре 2020 года перешёл в «Городею».

В сезоне 2021 года перешёл в солигорский «Шахтёр». Контракт рассчитан на 2 года.

В сборной 
В национальной сборной Белоруссии дебютировал 15 ноября 2013 года в товарищеском матче со сборной Албании в Анталье (0:0).

Достижения

Командные 
 БАТЭ
 Чемпион Белоруссии (2): 2014, 2015
 Обладатель Суперкубка Белоруссии (2): 2015, 2016
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2014/15

 Шахтёр (Солигорск)
 Чемпион Белоруссии: 2021, 2022
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2021, 2023

Личные 
 Лучший вратарь чемпионата Белоруссии (2): 2013, 2015
 В списках 22 лучших футболистов чемпионата Белоруссии: сборная «А» — 2013, 2015
 Лучший игрок команды в сезонах 2011, 2012 и 2013 («Неман»)

Примечания

Ссылки 
 Интервью от 10 июня 2014
 Профиль и статистика на сайте ФК БАТЭ

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск